Das Fenster zum Hof bezeichnet:

 Das Fenster zum Hof (1954), US-amerikanischer Spielfilm von Alfred Hitchcock
 Das Fenster zum Hof (1998), US-amerikanischer Fernsehfilm von Jeff Bleckner
Das Fenster zum Hof (Lied), deutscher Musiktitel (u. a. von Roland Kaiser)

Fenster zum Hof bezeichnet:
 Fenster zum Hof (Album), Album des deutschen Hip-Hop-Duos Stieber Twins